По химической структуре гормоны подразделяются на три группы: производные аминокислот (амины и йодтиронины), белково-пептидные гормоны (небольшие пептиды, гликопротеины, белки) и стероиды.

Производные аминокислот 
 Адреналин
 Норадреналин
 Трийодтиронин (Т3)
 Тироксин (Т4)

Белково-пептидные гормоны 
Чаще являются гидрофильными, поэтому они не могут легко пройти через мембрану. У них чаще реализуется взаимод с рецепторами на поверхности мембраны. Участвуют вторичные посредники (мессенджеры) — н-р аденилатциклаза, которая обеспечивает передачу сигнала от рецептора на различные участки клетки.

 Кортикотропин
 Соматотропин
 Тиреотропин
 Пролактин
 Лютропин
 Лютеинеизирующий гормон
 Фолликулостимули-рующий гормон
 Мелоноцитстимули-рующий гормон
 Вазопрессин
 Окситоцин
 Паратгормон
 Кальцитонин
 Инсулин
 Глюкагон

Стероиды 
Они являются гидрофобными и могут проходить через клеточную мембрану и связывается с рецепторами внутри клетки. Образуется комплекс гормон-рецептор, который переносится в ядро клетки, где обеспечивает регуляцию транскрипции генов. Далее может образовываться матричный РНК. На основе м-РНК могут образовываться белки, которые обеспечивают ответ клетки на гормоны.
Глюкокортикоиды
 Минералокорти-коиды
 Андрогены
 Эстрогены
 Прогестины
 Кальцитриол

Источники гормонов 
Гормоны вырабатываются:
 железами внутренней секреции (эндокринными железами);
 одиночными гормонпродуцирующими клетками;
 хромаффинными клетками.

Их объединяет то, что все они осуществляют внутреннюю секрецию, то есть выделяют биологически активные вещества — гормоны во внутреннюю среду организма непосредственно через клеточную мембрану без нарушения её целости.

См. также 
 Лекарственное средство
 Фармакология

Литература 
 Ветеринарная фармакология, Хмельницкий Г. А., Хоменко В. С., Канюка А. И.; Киев: Урожай, 1994 г.; 504 с.
 Руководство к практическим занятиям по фармакологии (для студентов медико-биологических факультетов медицинских вузов). Плотницкая Т. М., Саратиков А. С.; Томск: ТГУ, 2001 г.; 241 с.

Ссылки 
 Гормоны эндокринной системы, обучающий фильм
 www.pharmacological.ru — Основные понятия разделов фармакологии.
 www.farmakoterapia.ru — Общепопулярные статьи по фармакологии.

Гормоны